Rollberg bezeichnet:
 einen Ablaufberg (regional in Österreich gebräuchliche Bezeichnung)
 ein Verkehrswasserbauwerk zum Überwinden des Höhenunterschieds in einer Wasserstraße, siehe Rollberg (Kanalbau)

Rollberg heißen in der Geografie:
 einer der sieben Hügel in Kaliningrad (Königsberg(Preußen))
 deutscher Name für Ralsko (Berg), Tschechische Republik
 Rollberg (Randowtal), ein Wohnplatz der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Rollberg (Pankow), eine Anhöhe im Norden von Berlin 
 die Rollbergsiedlung in Berlin-Neukölln, benannt nach den Rollbergen im Süden von Berlin

Rollberg ist der Familienname folgender Personen:
 Roland Rollberg (* 1965), deutscher Ökonom
 Sabine Rollberg (* 1953), deutsche Fernsehjournalistin

Siehe auch:
 Rollburg
 Rollenberg
 Rolsberg
 Abzweigstelle Bruchsal Rollenberg